Zur Chronik von Grieshuus ist der Name:

 einer Novelle von Theodor Storm aus dem Jahre 1884, siehe Zur Chronik von Grieshuus (Storm)
 einer Verfilmung der Storm-Novelle von Arthur von Gerlach aus dem Jahre 1925, siehe Zur Chronik von Grieshuus (Film)